Handle with Care signifie Manipuler avec soin. Cette expression peut se retrouver dans :

Musique 
 Handle with Care, une chanson des Traveling Wilburys.

Cinéma 
 Handle with Care, un film américain réalisé par Phil Rosen en 1922.
 Handle with Care, un film américain réalisé par David Butler en 1932.
 Handle with Care, un film britannique réalisé par Randall Faye en 1935.
 Handle with Care, un film américain réalisé par Jonathan Demme en 1977.

Télévision 
  Handle with Care, un téléfilm américain diffusé en 1977.
  Handle with Care, un téléfilm australien diffusé en 1986.